Феннел () — английская фамилия. Известные носители:

 Феннел, Алан (1936—2001) — британский писатель и редактор.
 Феннел, Альберт (1920—1988) — британский продюсер.
 Феннел, Джон (1918—1992) — британский историк-славист.
Феннел, Эмиральд (род. 1985) — британская актриса и режиссёр.